Fly Me to the Moon () может означать:

 Fly Me to the Moon — песня Фрэнка Синатры
 Fly Me to the Moon (манга) — манга Кэндзиро Хаты и снятое по ней аниме, также известное как Tonikawa: Over the Moon for You
 Fly Me to the Moon — оригинальное название фильма 2008 года «Мухнём на Луну»